Mohr kan som auktorsförkortning betyda:

 Erna Mohr
 Charles Theodore Mohr
 Daniel Matthias Heinrich Mohr
 Fiona Mohr
 Nicolai Mohr

Robotskapade auktorsförkortningar